Bosschaert

 Abraham Bosschaert (1613-1643), peintre néerlandais ;
 Ambroise Bosschaert dit Ambroise Dubois (1543-1614), peintre français ;
 Ambrosius Bosschaert dit le Vieux (1573-1621), peintre flamand ; 
 Ambrosius Bosschaert  dit le Jeune (1609-1645) ;
 Jan Bosschaert (1957-), auteur de bande dessinée belge ;
 Johannes Bosschaert (v. 1610-v. 1650), peintre néerlandais ;
 Thomas Willeboirts Bosschaert (1613-1656), peintre néerlandais.

Homonymie de patronyme